Instrumental Flight Rules o Regles de vol instrumental
 Infection Fatality Rate, la taxa de letalitat que inclou els asimptomàtics d'una malaltia.